XVI steht für:
 die Zahl Sechzehn in römischen Ziffern
 Wasserflughafen Jungferninseln (IATA-Code), Wasserflughafen der Jungferninseln

xvi steht für:
 Klon des Unix-Editors vi
 Kamviri (ISO-639-3-Code), Dialekt der Kamkata-viri-Sprache, eine der Nuristani-Sprachen

Siehe auch:
 XVI. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)

Abkürzung